Ледаков:
 Ледаков, Антон Захарович — русский художник, портретист, иконописец, паломник.
 Ледаков, Иван Михайлович (1924—1991) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).